

Germania 
 Barum – comune del circondario di Luneburgo (Bassa Sassonia)
 Barum – comune del circondario rurale di Uelzen (Bassa Sassonia)

Industria 
 Barum (azienda), azienda ceca produttrice di pneumatici.